Мадам Рекам'є (1777—1849) — господиня паризького літературного салону.
 «Мадам Рекам'є» — німецький фільм 1920 року.
 «Мадам Рекам'є» — французький фільм 1928 року.

Див. також 
 «Портрет мадам Рекам'є» — картина Ж.-Л. Давіда.
 «Портрет мадам Рекам'є» — картина Ф. Жерара.
 «Перспектива мадам Рекам'є» — картина бельгійського художника Рене Магрітта, написана в 1951 році.
 Рекам'є